Manzur ist der Familienname bzw. ein Namensbestandteil folgender Personen:

 Ibn Manzūr (1233–1311/12), arabischer Lexikograph
 Julio Manzur (* 1981), paraguayischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Mansour
 Mansur